Permanencia y permanente puede referirse a:

Permanencia del objeto, la suposición de la continuidad de su existencia aunque no se perciba.
Permanencia del yo o continuidad del yo -yo, identidad-.
No-permanencia, práctica budista.
Inercia, en física
Permanencia contractual -contrato-
De un contrato de servicios, por ejemplo, de telefonía móvil.
De un contrato laboral -contrato indefinido o fijo-

Distintos conceptos
Por sustantivación, el adjetivo "permanente" pasa a usarse como sustantivo para referirse abreviadamente a los conceptos que califica:
Peinado ondulado o "permanente".

En distintas instituciones:
Comisión Permanente

En asambleas, especialmente en las parlamentarias:
Diputación Permanente (España)
Comisión Permanente (México)
Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional de Venezuela
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

En instituciones judiciales:
Corte Permanente de Arbitraje
Corte Permanente de Justicia Internacional
Comité de Representantes Permanentes de la UE

Representantes permanentes:
Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur
Representantes Permanentes de Honduras ante las Naciones Unidas
Anexo:Representantes Permanentes de España ante la Unión Europea

En tecnología:
Sobretensión permanente, aumentos de tensión de centenas de voltios durante un período de tiempo indeterminado.
Dipolos permanentes
Motor de imanes permanentes

Otros usos:
Hielo permanente o permafrost
Dentición permanente
Exposición permanente
Revolución permanente
Educación permanente
Ejército permanente
Incapacidad permanente
Secuestro permanente
Ley de Defensa Permanente de la Democracia (Chile)
Facilidades permanentes, instrumento de la política monetaria del Banco Central Europeo.
Anexo:Bases antárticas permanentes

Otros usos
Parálisis Permanente, banda de rock.